Frank Abbott peut désigner :
 Frank Abbott (1836-1897), dentiste américain ;
 Frank Abbott (1828-after 1876), homme politique new-yorkais ;
 Frank Abbott (1885-1947), footballeur australien ;
 Frank Frost Abbott (1860–1924), érudit américain.

Voir aussi
 Francis Abbott (1799-1883), astronome australien
 Francis Ellingwood Abbot (1836-1903), philosophe et théologien américain